Вильяррабе ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Вальдавия.  Население — 248 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento
 Página de la comarca a la que pertenece
 Turismo en la Provincia

Муниципалитеты Паленсии